RTGS steht für:

 Real Time Gross Settlement, ein Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem
 Royal Thai General System of Transcription, englisch für Thailändisches Umschriftsystem

Abkürzung